Ами:
 Ами — устаревшее название наиболее многочисленного тайваньского коренного народа амис.
 Амисский язык — язык народности амис.
 Ами — посёлок в Японии, находящийся в уезде Инасики префектуры Ибараки.
 Ами Мидзуно или Сейлор Меркурий — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».
 Ами, Жильбер (род. 1936) — французский композитор, дирижёр и педагог.
 Ами, Уиздом (род. 2005) — итальянский футболист.
 Ами, Франсиско Хавьер (1837—1912) — пуэрто-риканский поэт и переводчик.

Чечня 
Населённые пункты Чечни:
 Ами — покинутый аул в Галанчожском сельсовете Галанчожского района Чечни.
 Ами — покинутый аул в Мелхйистинском сельсовете Галанчожского района Чечни